Jovem FM é uma emissora de rádio localizada em Palmas, capital do estado do Tocantins. Opera no dial FM, na frequência 104,7 MHz. Pertence ao Sistema de Comunicação do Tocantins.

História
A emissora foi fundada em janeiro de 2001 pelos mesmos donos da TV Jovem e operava em 2 frequências: 960 kHz, em AM, e 104,7 MHz. 

Em 2005, a emissora forma uma rede de rádios, com estações em Gurupi (102,1 MHz) e Araguaína (94,7 MHz). 

Em 2014, ganha uma afiliada em Paraíso do Tocantins que opera em 105,5 MHz, a Jovem Gospel FM Paraíso. 

Em fevereiro do mesmo ano, as rádios de Gurupi e Araguaína deixam a Rede Jovem FM e tornam-se Rede Cidade FM, rede independente de rádios. 

Em 2015, a 105,5 FM de Paraíso deixa a rede e se torna Digital FM, com programação totalmente local. Encerra-se oficialmente a Rede Jovem de Rádios. 

Em 7 de setembro do mesmo ano, a emissora deixa de operar na frequência 960 kHz, para dar lugar a Rádio Paz AM, da Igreja Assembleia de Deus Nação Madureira, com programação gospel, que foi oficialmente inaugurada em 10 de agosto do mesmo ano.

Programas 
104 Sertanejo
 104 Vírgula Show
 60 Minutos
Café com Pão
 De Papo Com a Jovem
 Gospel Mania
 Manhã Jovem
 Nação Rap
 New Hits 104
 O Amor Está no Ar
 Opinião em Debate
 Programa Valdemar Jr.
 Viola da Jovem
 Volume Máximo

Equipe 
 Almir Silva
 Bruno Mendes
 Chayla Felix
 Diniz Campelo
 DJ Chacal
 Gustavo Mello
 Marcão
 Natália Batista
 Nelson Jr.
 Rafael Carneiro
 Saimon Vieira
 Stella Barbosa
 Valdemar Jr.

Ver também 
 TV Jovem

Ligações externas 

 
 
 

Jovem FM
Estações de rádio fundadas em 2001